Му́мия:

 Мумия — бальзамированное тело.

Фильмы 
 «Мумия (серия фильмов)» — серии фильмов, в основе сюжета которых история об ожившей мумии и проклятии, павшем на всех, кто потревожил покой мертвеца.
 «Мумия» — французский фильм 1911 года реж. Альбера Капеллани
 «Мумия» — фильм 1932 года с Борисом Карлоффом в главной роли, реж. Карл Фройнд (США).
 «Мумия» — фильм 1999 года с участием Рэйчел Вайс, реж. Стивен Соммерс, первый фильм трилогии.
 «» — мультсериал 2001-2003 годов, основанный на фильме «Мумия», реж. Эдди Хочинс и Дик Сэбаст.
 «Мумия» — фильм 2017 года с участием Тома Круза, реж. Алекс Куртцман.

Игры 
 «The Mummy (игра)» — видеоигра по одноимённому фильму «Мумия». Вышла на PC и PlayStation — 8 декабря 2000 года.
 «The Mummy Returns (Game Boy Color)» — 2D-игра, вышедшая на портативную приставку Game Boy Color 26 апреля 2001 года.
 «The Mummy Returns (игра)» — видеоигра по одноимённому фильму «Мумия возвращается». Вышла на PlayStation 2, 3 октября 2001 года.
 «The Mummy: The Animated Series (игра)» — игра, вышедшая на ПК 1 сентября 2004 года.
 «The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor» — игра, вышедшая на игровые платформы PlayStation 2, Wii и Nintendo DS 22 июля 2008 года.

Литература 
 «Мумия, или Рамзес Проклятый» — роман американской писательницы Энн Райс, изданный в 1989 году.

Персоналии 
 «Мумия Абу-Джамал» (род. 1954) — афроамериканец, бывший активист Чёрных пантер, приговорённый к смертной казни за убийство в 1981 году офицера полиции.

Разное 
 Мумия — краска красно-коричневого цвета.
 «Мумия» — 125-мм подкалиберный снаряд 3П31 к танковой пушке 2А46.

См. также 
 Мумиё